Karkın bezeichnet
 einen oghusischen Stamm, siehe Karkın
 ein Dorf in der Provinz Aksaray, siehe Karkın (Aksaray)